Jens Selmer kan syfta på bland andra:

 Jens Selmer (1845–1928), norsk skådespelare
 Jens Selmer (1911–1995), norsk arkitekt